Фрід, Фрид (, , Frid, Fryd, ) — єврейське прізвище.

 Фрід Альфред Герман (1864—1921) — австрійський журналіст и пацифіст еврейського походження, лауреат Нобелівської премії миру за 1911 рік
 Фрід Валерій Семенович (1922—1998) — російський сценарист. Заслужений діяч мистецтв Росії (1976)
 Фрід Григорій Самуїлович (1915—2012) — російський композитор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1980)
 Фрід Оскар (1871—1941) — німецький диригент і композитор
 Фрід Ян Борисович (1908—2003) — радянський, російський режисер і сценарист («Дванадцята ніч», «Соба́ка на сіні»)
Єврейські прізвища